E23 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS E23, un sous-marin de la Royal Navy.

Médecine 
 Hypersécrétion et autres anomalies de l'hypophyse, d'après la Classification internationale des maladies.

Sport automobile 
 Lotus E23 Hybrid, une Formule 1 de Lotus F1 Team.

Transports 
 BMW Série 7 (E23), première génération de la BMW série 7 ;
 Route européenne 23, une route traversant la France et la Suisse.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres